Mužská čtyřhra BOSS Openu 2022 probíhala v první polovině června 2022. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byl brazilsko-mexický pár Marcelo Demoliner a Santiago González, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stala třetí nasazená, polsko-chorvatská dvojice Hubert Hurkacz a Mate Pavić, která ve finále za 88 minut zdolala německo-novozélandské turnajové jedničky Tima Pütze s Michaelem Venusem po zvládnutých tiebreacích 7–6 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a první společný start proměnili v triumf. 28letý Pavić na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý devátý deblový titul a pro 25letého Hurkacze to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Vítězné finále pro Paviće znamenalo 350. vyhraný zápas čtyřhry na túře ATP.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2022
ATP Tour 2022